Немовичі — село, Рівненська область, Сарненський район
 Немовичі — селище, Рівненська область, Сарненський район
 Немовичі — залізнична станція Львівської залізниці